Stadtlazarett bezeichnet

 Stadtlazarett (Hannover), 1737 bis 1833 an der Pferdestraße in Hannover betriebene Einrichtung städtischer Krankenpflege
 Stadtlazarett (Trier), um 1850 eines von vier Einrichtungen der Krankenpflege in Trier
 Stadtlazarett Olivaer Tor in Danzig, ehemaliges Krankenhaus